Niphonte ou Niphon est un nom propre qui peut désigner :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Niphonte de Novgorod († 1156), ou Niphon ou Niphont, moine des Grottes de Kiev, puis évêque de Novgorod, thaumaturge ;  saint chrétien fêté localement le 8 avril et le 21 avril.
 Niphon l'Athonite  († 1411), originaire de Loukovi dans le despotat d'Épire, hiéromoine et ermite au Mont Athos, prophète, clairvoyant et thaumaturge ; fêté le 14 juin. 
 Niphon II de Constantinople († 1508), patriarche de Constantinople à trois reprises puis métropolite de Valachie ; fêté localement le 11 août.

Saints orthodoxes 
 Niphon (), évêque de Constantiane en Égypte ; fêté le 23 décembre.
 Niphon († 1578), moine avec Macaire, higoumène (abbé) et d'autres moines et novices du monastère de Valaam, martyrs par la main des Luthériens en Russie ; fêtés le 20 février.
 Niphon († 1931), moine, et Alexandre, laïc, martyrs par la main des Communistes en Russie ; fêtés le 10 novembre.

Autres personnalités  
 Niphonte (), ermite dont saint Sérapion fut le disciple.

Références